identyfikacja w psychologii
 identyfikacja z agresorem
 identyfikacja projekcyjna
 identyfikacja w socjologii
 identyfikacja w automatyce
 identyfikacja w informatyce